santa-barbarense – abitanti di Santa Bárbara (Minas Gerais)
santa-barbarense – abitanti di Santa Bárbara de Goiás
santa-barbarense – abitanti di Santa Bárbara do Pará
santa-barbarense – abitanti di Santa Bárbara do Sul
santa-barbarense – abitanti di Águas de Santa Bárbara